«Гарри + Макс», или «Гарри и Макс» () — американский драматический фильм 2004 года режиссёра .

Сюжет 
Действие фильма происходит на протяжении нескольких дней. В центре его сюжета история двух родных братьев, 23-летнего Гарри и 16-летнего Макса. Оба посвятили себя музыке: старший является членом бойз-бэнда и его карьера уже заканчивается, Макс же ещё только начинает и кажется, что его ожидает триумф. Гарри считает себя гетеросексуалом, в то время как Макс — гей, и несмотря на свою молодость, очень страдает от этого. Поддерживают кровосмесительные отношения.

В ролях

Фестивальные показы, номинации и награды 
Фильм участвовал в основной конкурсной программе кинофестиваля «Сандэнс» 2004 года, претендуя на главный приз его жюри для драматических фильмов.

Кроме того, в том же году фильм показывался на 22-м ЛГБТ-кинофестивале «Аутфест».

Примечания

Ссылки 
 
 

Профессиональные рецензии
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 

Фильмы на тематику мужской гомосексуальности
Фильмы на английском языке
Фильмы-драмы США
Фильмы об инцесте